Das Dameneinzel der US Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Gabriela Sabatini. Monica Seles besiegte im Finale Martina Navratilova mit 7:61, 6:1; es war ihr vierter von insgesamt neun Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1991